Crowville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Crowville (Georgia)
 Crowville (Louisiana)